Sorogo peut désigner :
 Sorogo, la localité située dans le département de Bassi au Burkina Faso
 Sorogo, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso